

Населені пункти та їхні частини

 Ґрохолиці — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґрохолиці — село в гміні Садове Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґрохолиці — село в гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґрохолиці — частина міста Белхатув у Белхатовському повіті Лодзинського воєводства

Примітки